VM i snooker 2021, eller Betfred World Snooker Championship, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 17 april och 3 maj 2021 i Crucible Theatre i Sheffield, England.

Ronnie O'Sullivan var regerande mästare efter att ha besegrat John Higgins med 18–9 året innan.

Segrade gjorde Mark Selby som därmed vann sin fjärde världsmästartitel efter att ha besegrat Shaun Murphy i finalen med 18–15.

Shaun Murphy gjorde högsta breaket i turneringen, 144 poäng.

Huvudturnering 
De 16 främsta på Snookerns världsranking var direktkvalificerade. Övriga 16 spelare kvalade in och vem de skulle möta avgjordes genom lottning.

Final

Källor
 snooker.org

Snooker
2021
Sportevenemang i Sheffield
2021 i Storbritannien
Sportåret 2021